Godfrey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward John Godfrey
 Frank Kempson Godfrey
 Robert Kenneth Godfrey